A Gazeta de Joinville é um jornal semanal da cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Sua primeira edição data de dezembro de 2004.

Mídia de Joinville
Fundações em Santa Catarina em 2004